Mahalás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Fyteíes, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Tropaioúchos, ort, Västra Makedonien, Nomós Florínis, 

Robotskapade Greklandförgreningar